Авелину () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Авелину-Лопис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Сенадор-Жеоржину-Авелину — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. 
 Педру-Авелину — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.